William Watson (1715–1787) – angielski naukowiec
 William Watson (1827–1899) – szkocki prawnik i polityk
 William Watson (1873–1948) – szkocki polityk i sędzia
 William Watson (ur. 1962) – angielski szachista
 William Watson McIntire (1850–1912) – amerykański polityk
 William Watson Ogilvie (1835–1900) – kanadyjski oficer milicji i przedsiębiorca